Catharinahoeve (Gouda), een opleidingsinstituut voor joodse jongeren in Gouda
 Catharinahoeve (Vierpolders), een monumentale boerderij in het Zuid-Hollandse Vierpolders
 Catharinahoeve (Warnsveld), een villa in Warnsveld